Simalungun ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 1.000.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Simalungung wurde die Stadt Raya, nachdem die einstige Hauptstadt Pematangsiantar in den Rang einer eigenen Verwaltungseinheit (Kota) aufgestiegen und somit nicht mehr Teil des Regierungsbezirks Simalungung war.

Geographie 
Simalungun liegt in der nördlichen Hälfte der Provinz Sumatra Utara im Binnenland. Es grenzt im Westen den Regierungsbezirk Karo und im Norden an Deli Serdang, Serdang Bedagai und Batu Bara.  Im Osten grenzt es an den Kabupaten Asahan. Im Süden grenzt Simalungun an den Regierungsbezirk Toba Samosir und den Tobasee. Die ehemalige Hauptstadt Pemantangsiantar ist als Enklave komplett von Simalungun umschlossen. Administrativ unterteilt sich Simalungun in 32 Distrikte (Kecamatan) mit 413 Dörfern, davon 386 Desa und 27 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in  Simalungun 1.037.951 Menschen, 516.789 Frauen und 521.162 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 238 Personen pro Quadratkilometer. 56,9 Prozent der Einwohner sind Muslime, 37,2 Prozent Protestanten, 5,6 Prozent Katholiken und 0,2 Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch eine kleine hinduistische Minderheit. Ein Großteil der Menschen in der Region gehören zum Volk der Simalungun.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)